Перемышльский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Центр повята — город Пшемысль (в состав повята не входит). Занимает площадь 1213,73 км². Население — 74 050 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 городско-сельские гмины: Гмина Дубецко 
 сельские гмины: Гмина Бирча, Гмина Фредрополь, Гмина Красичин, Гмина Кшивча, Гмина Медыка, Гмина Орлы, Гмина Пшемысль, Гмина Стубно, Гмина Журавица

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята